Владимир Евтух:
 Евтух, Владимир Борисович (род. 1948) — советский историк, социолог, политик, дипломат.
 Евтух, Владимир Гаврилович (1932—2010) — советский государственный деятель, председатель Госстроя БССР.